Халис има више значења:
 Халис (река), река у Азији
 Халис (Аљаска)
 Халис (Оклахома)